Alfabetul armenesc este alfabetul folosit la scrierea limbii armene clasice cât și a celor două dialecte moderne scrise și vorbite, Armeneasca Estică și cea Vestică. Acest alfabet a fost conceput de sfântul armean Mesrob Maștoț (în ) în anul 405 pentru traducerea Bibliei în limba armeană.

Legături 
Manuscriptele vechi armenești conțineau ligaturi pentru a salva spațiu.
Câteva dintre cele mai folosite ligaturi erau: ﬓ (մ+ն), ﬔ (մ+ե), ﬕ (մ+ի), ﬖ (վ+ն), ﬗ (մ+խ), և (ե+ւ), etc.
Chiar și după inventarea tipografiei, se făcea uz de ligaturi.

Semne de punctuație 

În Limba Armeană, [ , ] este o virgulă, [ : ] este punctul de la sfârșitul propozitiei. Semnul de întrebare [ ՞ ] se pune la
ultima vocala a cuvântului întrebării. Stopul scurt [ ՝ ] se plasează la sfârsit de cuvânt, indicând o pauză mai mare decât cea a virgulei,  si faptul ca urmeaza o explicatie, Semnul interjecțional [ ՛ ] se plasează între ultima și 
penultima literă a unei interjecții. [ « » ] este folosit ca „ghilimele” .
[ ՜ ] se folosește ca semn de exclamare.

Vezi și 
 alfabetul latin
 alfabetul chirilic
 Alfabetul georgian

Alfabete
Armenia